Bir kan syfta på:
 Betalningar i realtid – betalsystem för sekundsnabba betalningar, infört av Bankgirot 2012 i samband med lanseringen av den mobila betaltjänsten Swish
 Bäst i rasen – tävlingskategori vid hundutställningar anordnade av Svenska Kennelklubben

Källor